Reinhard von Eppingen er navnet på flere personer:

 Reinhard von Eppingen (1702-1768) (1702-1768) – dansk officer
 Reinhard von Eppingen (1749-1821) (1745-1821) – dansk officer, hofmand og kammerherre, søn af den foregående (Reinhard Henrik von Eppingen)